Michelfelde ist eine deutsche Ortsbezeichnung:

 Michelfelde, bis 1938 Kögsten, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Nowinki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Michelfelde, bis 1942 Michalin, Kreis Wirsitz, Posen, seit 1945: Michalin (Nakło nad Notecią), Dorf im Powiat Nakielski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Siehe auch: 
Michelfeld